Горячие новости (кит. 大事件, йель: Daai6 Si6 Gin2) – это боевик 2004 года, снятый в Гонконге, который был снят режиссёром Джонни То с участием Ричи Жена, Келли Чен, Ника Чунг, Эдди Чунг, Саймон Ям и Мэгги Сиу. Премьера фильма состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале 2004 года.

Сюжет 
Полиция Гонконга оказалась в кризисе общественного доверия после катастрофической перестрелки, когда местными СМИ была снята и передана в эфир эпизод с местным полицейским испугавшегося бандитов. Инспектору Ченгу и его команде поручено ловить этих бандитов во главе с умным и находчивым Юэном.

Тем временем суперинтендант Ребекка Фонг прилагает усилия со стороны полиции Гонконга, чтобы ввести в заблуждение средства массовой информации и спасти репутацию полицейской команды. Она видит шанс в рейде на бандитов, скрывающихся в квартире, в то время как инспектор Чунг ведёт свою команду к поиску бандитов, между которыми начинается множество перестрелок.

Юэн прячется в квартире Йипа, неуклюжего таксиста и одинокого отца двоих детей. С неохотной помощью компьютерного сына Йипа он играет в сложную игру в кошки-мышки с полицией, публикуя подозрительные снимки поражения полиции для СМИ. Суперинтендант Фонг мешает усилиям своими собственными уловками, включая выпуск роскошного упакованного ланча многочисленным дежурным отрядам. После того, как офицеры полицейского спецназа были побеждены в первой попытке рейда, операторы Отдел специальных обязанностей были вызваны, чтобы спасти Юэна и его коллег-бандитов.

Инспектор Ченг успешно выслеживает Юэна, хотя он потерпел поражение только после скоростной погони и перестрелки, когда Фонг была взята в заложники.

В ролях 
 Ричи Жэнь — Юэн
 Келли Чен — суперинтендант Ребекка Фонг
 Ник Чунг — инспектор Ченг
 Чунг Сиу-Фай — Эрик Йэн
 Хуэй Сиу-Хун — Хой
 Лам Сует — Йип
 Ю Юн — Чун
 Дин Хайфэн — Лунг
 Л Хайтао — Чунг
 Саймон Ям — Asst. Commissioner Wong (special appearance)
 Алан Чуй — Чунгсан, цель Чуна
 Мэгги Сиу — Грэйс Чоу (special appearance)

Ремейки 
Российская версия фильма вышла в 2009 году. Его продюсируют московские Tandem Pictures и Gothenburg's Illusion Film под руководством молодого шведского режиссера Андерса Банке. Российско-шведская версия Breaking News была выпущена в России и бывшем СССР 7 мая 2009 года.

Примечания 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы о полицейских
Фильмы Китая 2004 года